Schoolcraft kan syfta på:

 Henry R. Schoolcraft (1793–1864), en amerikansk geolog, geograf, etnolog och politiker
 Schoolcraft, Michigan

Se även 
 Schoolcraft County